

Sigle 
 Carta di qualificazione del conducente
 Close Quarter Combat – tecnica di combattimento ravvicinato

Altri progetti